Conwy, folyó Észak-Walesben
 Conwy (megye), Észak-Walesben
 Conwy-tó (Llyn Conwy), tó Észak-Walesben
 Conwy (település), város Észak-Walesben
 Conwyi vár